Gabdulla Tukai (tatariska: Габдулла Тукай) (1886-1913) var en tatarisk poet, litteraturkritiker, essäist och översättare. Tuqay benämns ofta som grundaren av den moderna tatariska litteraturen och det moderna tatariska skriftspråket, som ersatte det gamla tatariska språket i litteraturen.

Ğabdulla Tuqay föddes i byn Quşlawıç, i mullafamiljen, Kazan-guvernoratet, ryska riket (numera Tatarstan, Ryssland), nära den moderna staden Arsk.

Externa länkar 
 Oficial webbplats

Födda 1886
Avlidna 1913
Ryska poeter
Ryska översättare
Män
Personer från Tatarstan